Hark steht für:

 deutscher Name der estnischen Gemeinde Harku
 Hark (Unternehmen), deutscher Heiztechnikhersteller

Hark ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Hark (1908–1986), estnischer evangelisch-lutherischer Erzbischof
 Sabine Hark (* 1962), deutsche Soziologin
 Wilfried Hark (* 1960), deutscher Sportreporter

Siehe auch:
 Harck
 Hark! The Herald Angels Sing